Hanke, Hancke, popularne niemieckie nazwisko:

 Denise Hanke (1989, Berlin), niemiecka siatkarka, grająca jako rozgrywająca

 Gregor Maria (Franz) Hanke (* 1954, Elbersroth)

 Hugon Hanke (1904, [?] – 1964, [?]), polski polityk, premier rządu polskiego na uchodźstwie
 Rząd Hugona Hanke

 Karl (August) Hanke (1903, Lauban (Lubań) – 1945), gauleiter Dolnego Śląska

 Karol (Daniel) Hanke (1903, Łódź – 1964, Warszawa), polski piłkarz

 Krystian Hanke, redaktor Trójki

 Krzysztof Hanke (* 1957, Świętochłowice), górnośląski aktor i kabareciarz

 Mike Hanke (* 1983, Hamm), niemiecki piłkarz

 Rajmund Hanke (* 1938, Zabrze), polski działacz kulturalny, społeczny i polityczny związany z Górnym Śląskiem

 Steve (H.) Hanke (* 1942, Macon), amerykański ekonomista